Paszport (Pools voor "paspoort") kan verwijzen naar:
Paszport (album), muziekalbum uit 2012 van Katy Carr
Paszport (film), film uit 2001 van Péter Gothár